

Шевру (Ен) — муніципалітет у департаменті Ен

Шевру — громада в кантоні Во